Erste Bank Open 2013 — 39-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Вене, Австрия, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 14 по 20 октября.

Первой ракеткой одиночного турнира был Жо-Вильфрид Тсонга (тогдашняя 9-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Томми Хаас выигрывает свой 2й одиночный титул в сезоне и 15й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает во 2й раз (до этого в 2001 году).
 Робин Хасе сыграл 2й одиночный финал в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Флорин Мерджа выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Лукаш Росол выигрывает 1й парный титул в сезоне и 2й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Erste Bank Open

 Мировой тур ATP 2013

 Мировой Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2013 года
2013